Lasbeck ist
 ein Stadtteil von Iserlohn in Nordrhein-Westfalen, siehe Lasbeck (Iserlohn)
 eine Bauerschaft in der Gemeinde Havixbeck in Nordrhein-Westfalen
 der deutsche Name des polnischen Dorfes Łośnica in der Woiwodschaft Westpommern, ehemals Lasbeck, Kreis Belgard
 der deutsche Name des polnischen Dorfes Łosośnica in der Woiwodschaft Westpommern, ehemals Lasbeck, Kreis Regenwalde 

Siehe auch:
Lasbek